Koronka Panny Marii – zabytek polskiego piśmiennictwa, rękopis bernardyński, znajdujący się w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Autorem rękopisu był brat Seweryn z klasztoru w Kobylinie. Na zbiór składa się osiem pieśni maryjnych oraz nuty do nich. Pieśni przeplatane są ponadto z czterema egzemplami, które nawiązują do "Kwiatków św. Franciszka". Pieśni stanowią bezcenny zabytek polskiej muzyki wielogłosowej początków renesansu. Pośród tekstów łacińskich jeden utwór napisano w języku polskim - "Bądź wiesioła, Panno czysta".

Przypisy 

Zabytki staropolszczyzny
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Historia muzyki poważnej